Paal puede referirse a:

 Paal: localidad de la provincia de Zelanda, en los Países Bajos.
 Phaal: curry típico de la cocina india.